Épeire est un nom vernaculaire ambigu désignant en français de nombreuses espèces d'araignées (de façon plus ou moins précise) autrefois regroupées sous le genre d’Epeira puis d’Araneus.

Étymologie 
Épeire dérive des mots grecs  (epi, « au-dessus ») et de  (eiro, « fil » ou « tissage »), ce qui donne littéralement « sur la toile ». Ce nom fait référence aux capacités de ces araignées à tisser les toiles classiques verticales en spirale avec rayons.

Liste d'espèces nommées « épeire » 

On peut ainsi citer (de façon non exhaustive) :
épeire à bosses - Gibbaranea gibbosa
épeire concombre - Araniella cucurbitina ou araignée courge
épeire conique - Cyclosa conica
épeire des bois - Aculepeira ceropegia
épeire des roseaux - Larinioides cornutus
épeire de velours - Agalenatea redii
épeire diadème - Araneus diadematus
épeire dromadaire - Gibbaranea bituberculata
épeire fasciée - Argiope bruennichi ou argiope frelon
épeire feuille de chêne - voir épeire des bois
épeire nocturne - Nuctenea umbratica
épeire réticulée - Metellina segmentata
épeire soyeuse - Argiope lobata
 etc.

Attention, la plupart de ces noms ne reposent sur aucune vraie tradition et doivent être utilisés avec précaution.

Notes et références 

                                

Araignée (nom vernaculaire)
Nom d'animal ambigu